Partij van de Toekomst, een Nederlandse politieke partij opgericht door Johan Vlemmix
Partij voor de Toekomst, een Nederlandse politieke partij opgericht door Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen